Van Voorschotenlaan, een laan bij de Waalsdorpersweg in Den Haag, in april 2007 ondergraven door de boor van de Hubertustunnel.
 Voorschotenlaan, een veelvoorkomende maar foutieve spelling van:
 Voorschoterlaan, een laan in Rotterdam-Kralingen, aangelegd 1884, opengegraven bij de kruising met de metro in 1980.
 Voorschoterlaan (metrostation), een halte van de Calandmetrolijn in Rotterdam sinds 1982.